Винниче́нко (Вінниче́нко, Вінніче́нко) — українське прізвище.

Винниченко 

 Винниченко Володимир Кирилович (14 (26) липня 1880, Єлисаветград — 6 березня 1951, Мужен) — український прозаїк, драматург, художник, а також політичний і державний діяч.
 Винниченко-Мозгова Євгенія (1908—1988) — українська та американська оперна й концертно-камерна співачка (сопрано).
 Винниченко Ігор Іванович (* 6 червня 1957) — український історико-географ, етногеограф, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Винниченко Микола Олександрович (* 1965) — Заступник Генерального прокурора Російської Федерації.
 Винниченко Михайло Андрійович (1917—1998) — повний кавалер ордена Слави.
 Винниченко Олександр Іванович — учасник антитерористичної операції, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Винниченко Розалія Яківна (1886, Париж — 1959, Мужен) — дружина Голови Директорії УНР Володимира Винниченко.

Вінніченко 

 Вінніченко Віталій Павлович (1973—2014) — майор Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Вінніченко Олександр Володимирович — майор Управління державної охорони України, заслужений працівник транспорту України.

Вінниченко 

 Вінниченко Микола Олексійович (* 1958) — український радянський легкоатлет (спортивна ходьба), чемпіон СРСР, рекордсмен України.

Примітки 

Українські прізвища